Forbáth Imre (1875–1952 k.) mérnök, egyetemi tanár
 Forbáth Imre (1898–1967) költő, író, újságíró, orvos